Андрійчу́к — українське прізвище, утворене від імені Андрій.

Відомі носії 
 Андрійчук Богдан Ігорович (1993, Львів) — український баяніст, диригент.
 Василь Андрійчук:
 Андрійчук Василь Гаврилович (1938) — український економіст, доктор економічних наук (1988), професор (1990).
 Андрійчук Василь Іванович (1948–2012) — український математик, доктор фізико-математичних наук (2002), професор (2005).
 Андрійчук Василь Ілліч (1923—1951) — діяч УПА.
 Андрійчук Володимир Андрійович (1950) — український вчений-фізик, доктор технічних наук (2003).
 Андрійчук Віктор Григорович (1932) — український економіст, доктор економічних наук (1997), професор (1997).
 Андрійчук В'ячеслав Вікторович (1980—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Андрійчук Іван Гнатович (1919, Київ — 1999, Київ) — український скульптор.
 Андрійчук Кесар Омелянович (1907–1958) — український поет.
 Михайло Андрійчук:
 Андрійчук Михайло Миколайович (1894–1938, Нью-Йорк) — письменник, журналіст і громадсько-культурний діяч США.
 Андрійчук Михайло Омелянович (1927) — український графік, заслужений художник УРСР (1987).
 Андрійчук Наталія Іванівна (* 1967) — українська журналістка, прозаїк.
 Андрійчук Петро Олександрович (1958, Борщів) — український баяніст, диригент.
 Андрійчук Рейнелл (1944) — канадський політичний діяч
 Андрійчук Тамара Григорівна (1928) — заслужений вчитель Української РСР.
 Тарас Андрійчук:
 Андрійчук Тарас Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андрійчук Тарас Михайлович (1961, Феодосія) — український живописець, монументаліст, графік.
 Андрійчук Теодор — український громадський діяч. 1861—1867 — посол Галицького сейму.
 Андрійчук Юлія Юріївна (* 1992) — українська гандболістка, яка грає за турецький клуб «Ардешен» і збірну України. Майстер спорту України.
 Андрійчук Юрій Андрійович — голова Житомирської обласної державної адміністрації (16 червня 2006 — 12 грудня 2006).

Див. також 
 Андрейчук
 Андрійчик

Українські прізвища